Села:
 Потік — Закарпатська область, Міжгірський район
 Потік — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Потік — Київська область, Миронівський район
 Потік — Львівська область, Старосамбірський район
 Потік — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район

Див. також 
 Потік